«Промінчик світла» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми та створений компанією NG Medya. В головних ролях — Серай Кая, Берк Октай.

Перша серія вийшла в ефір 5 вересня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Емре Кабакусак.

Сценарист серіалу — Озгур Еврен Хептюрк.

Сюжет 
Еліф — молода, красива жінка, що займається організацією весіль. Робота приносить їй задоволення, і сама вона щаслива у шлюбі з чоловіком в якого закохалася ще школяркою. Але Хакан гине, і незабаром виявляється, що Хакан мав коханку, яка народила йому дитину.

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Нагороди

Примітки

Посилання 

 Промінчик світла на сайті atv
 
 
 
 
 

Телесеріали, дія яких розгортається в Італії
Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою